L'Unité pastorale de Vesoul appelée Unité pastorale de Notre-Dame-de-la-Motte est une unité pastorale catholique, basé à Vesoul, et englobant les paroisses de plusieurs villes.

Paroisses 
L'unité pastorale se compose de 20 communes :

 Vesoul
 Église Saint-Georges de Vesoul
 Église du Sacré-Cœur de Vesoul
 Église Saint-Joseph

 Andelarre : Église de l'Assomption d'Andelarre
 Andelarrot : 
 Auxon : Église Saint-André
 Bougnon : Église Saint-André
 Chariez : Église Saint-Marie
 Charmoille :
 Coulevon : Église Saint-Georges
 Échenoz-la-Méline : Église Saint-Martin-de-Tours
 Flagy : Église Saint-Barthélémy
 Frotey-lès-Vesoul : 
 Navenne : Église Saint-Martin
 Noidans-lès-Vesoul : Église de l'Assomption de Noidans-lès-Vesoul
 Pusy-et-Épenoux : Église Saint-Martin
 Quincey : 
 Vaivre-et-Montoille : Église Saint-Christophe
 Varogne : Église Saint-Barthélémy
 Vellefrie : Église Saint-Marie
 Villeparois : Église Saint-Michel
 Vilory :

Notes et références

Liens externes 

Vesoul
Circonscription catholique en France
Religion à Vesoul